SES est un sigle qui peut signifier :
 les sciences économiques et sociales, un enseignement de spécialité du baccalauréat général, en France.
 , en français Ciel unique européen.
 , en français NES, Navire à effet de surface.
 la Société des étudiants suisses, une association de sociétés d'étudiants suisses portant couleurs.
 SES S.A, opérateur privé de satellites de télécommunications.
 SES, un groupe de musique coréen, qui n'est plus en activité.
 Store Electronic Systems, entreprise française spécialisée dans les étiquettes électroniques de gondole
 Une section d'éclaireurs-skieurs, section de reconnaissance des bataillons alpins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
 Une stratégie évolutivement stable, concept scientifique en biologie de l'évolution et en éthologie.
  (études estivales d'espéranto), une rencontre internationale espérantophone organisée chaque année par l'ONG E@I à l'attention des apprenants de la langue internationale espéranto.
 Section d’éducation spécialisée, dans le système éducatif français, de 1965 à 1996 (remplacées alors par les sections d'enseignement général et professionnel adapté ou Segpa)
 Senior Expert Service, une fondation humaniste philanthropique altruiste allemande.